Jan Jerzy II (1613-1680) – książę-elektor Saksonii 1656-1680
 Jan Jerzy II (1627-1683) – książę Anhalt-Dessau 1660-1683
 Jan Jerzy II (1665-1698) – książę Saksonii-Eisenach 1686-1698